Martin Burkert (ur. 1964) − niemiecki polityk i związkowiec
 Michael Burkert (ur. 1952) − niemiecki polityk
 Oskar Burkert (ur. 1951) − niemiecki polityk
 Rudolf Burkert (1904–1985) − czeski sportowiec
 Walter Burkert (ur. 1931) − niemiecki filolog

Zobacz też 
 Bürkert – przedsiębiorstwo produkujące systemy sterowania przepływem płynów